Richemont bezeichnet:

 den Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont
 Richemont (Moselle), eine Gemeinde im französischen Département Moselle
 Richemont (Seine-Maritime), eine Gemeinde im französischen Département Seine-Maritime
 Richemont, ehemals selbständige Gemeinde, seit 1972 Teil der Gemeinde Cherves-Richemont im Département Charente

Siehe auch:
 Richmond